Coeur d'Alene o Cœur d'Alène, tribu índia que parla una de les llengües salish
 Coeur d'Alene (ciutat), ciutat i seu del comtat de Kootenai (Idaho, EUA) 
 Llac Coeur d'Alene, llac al nord d'Idaho